Osoby o tym nazwisku:
 Antonín Prachař – czeski przedsiębiorca i polityk
 David Prachař – czeski aktor